Мегалоспоровые () — семейство преимущественно лихенизированных грибов класса леканоромицетов. Большинство видов тропического распространения.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии представителей рода Megalospora (Museum of New Zealand)
 Фотографии представителей рода Austroblastenia: Austroblastenia pauciseptata, Austroblastenia pupa
 Фотография представителя рода Megaloblastenia: Megaloblastenia mariginiflexa var. marginiflexa (рис. B; Dos nuevos registros de microlíquenes para la Argentina)

Лишайники
Леканоромицеты